Покро́вка — закрытая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Расположена в селе Сосновка. Названа по соседнему одноимённому селу.

История 

Станция открыта в 1943 году в составе ответвления от основного хода Сахалинского региона ДВЖД.

Современное название с 1 февраля 1946 года.

Закрыта 31 мая 2019 года в связи с отказом ОАО РЖД от перешивки колеи на общероссийский стандарт 1520 мм малодеятельного участка Сокол — Быков.

Деятельность 

До 31 мая 2019 года на станции останавливались две пары пригородных дизельных поездов Южно-Сахалинск — Быков. Грузовые операции по станции не предусмотрены.

Изображения

Ссылки 
 Покровка в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области